Доронята — название населённых пунктов:

Россия 
 Доронята — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Доронята — деревня в Кезском районе Удмуртии.